Het ATP-toernooi van Londen 2013 (met de officiële naam AEGON Championships 2013) werd gespeeld van 10 tot 16 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

De Brit Andy Murray won het enkelspel en de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan wonnen het dubbelspel.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen